Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Australian Open vegyes páros mérkőzéseit.

A címvédő a szlovén Katarina Srebotnik és kanadai Daniel Nestor párosa volt. Ezen a versenyen Srebotnik partnere a szerb Nenad Zimonjić, Nestor társa pedig Marija Kirilenko lett volna. Mindkét páros visszalépett azonban a versenytől, mivel Srebotnik megsérült a női párosok küzdelmének második körében, Kirilenko pedig az egyéni torna harmadik fordulójában.

A tornát az amerikai Bethanie Mattek-Sands és a román Horia Tecău által alkotott nyolcadik kiemelt kettős nyerte meg, a döntőben az ötödik kiemelt Jelena Vesznyina–Lijendar Pedzs-párost győzték le 6–3, 5–7, [10–3]-ra.

Kiemeltek 
  Květa Peschke /  Mike Bryan (Első kör)
  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (Visszaléptek)
  Marija Kirilenko /  Daniel Nestor (Visszaléptek)
  Lisa Raymond /  Róhan Bópanna (Negyeddöntő)
  Jelena Vesznyina /  Lijendar Pedzs (Döntő)
 Szánija Mirza /  Mahes Bhúpati (Elődöntő)
 Andrea Hlaváčková /  Iszámul-Hak Kuraisi (Negyeddöntő)
 Bethanie Mattek-Sands /  Horia Tecău (Győztesek)

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettes

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei

További információk

Vegyes